Joan Maluquer de Motes i Nicolau (1915-1988), prehistoriador i arqueòleg
 Joan Maluquer i Viladot (1856-1940), jurista, polític i escriptor
 Joan Maluquer i Ferrer, director-gerent de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu.